Peltosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peltosaaret (ö i Äänekoski), Mellersta Finland, 
 Peltosaaret (ö i Viitasaari), Mellersta Finland, 
 Peltosaaret (ö i Kannonkoski), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar